Drance kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Dranse (vattendrag i Schweiz), 
 Dranse de Bagnes, vattendrag,